Le Cercle désigne :

Politique 
 Le Cercle est un think tank qui vise à promouvoir une réflexion vivante sur l'actualité au Proche-Orient ;

Littérature 
 Le Cercle, roman policier de Bernard Minier, paru en 2012.
 Le Cercle, roman de science-fiction de Dave Eggers, paru en 2013.
 Le Cercle était un magazine suisse gay publié entre 1932 et 1967.

Théâtre

Toponymie

Cinéma 

 Le Cercle (), film iranien de Jafar Panahi sorti en 2000 ;
 Le Cercle (), film américano-japonais de Gore Verbinski sorti en 2002 ;
 Le Cercle (), film suisse de Stefan Haupt sorti en 2014.

Télévision 
 Le Cercle est un épisode de la série télévisée Battlestar Galactica ;
 Le Cercle est un jeu télévisé québécois ;
 Le Cercle est une émission de télévision française consacrée au cinéma, diffusée sur Canal+ Cinéma.

Voir aussi